Люк Притчард (род. 2 марта 1985 года, Лондон) — британский музыкант, вокалист и гитарист группы The Kooks.

Личная жизнь 
Люк родился в Форест-Хилле, районе южного Лондона. Его отец, Боб Причард, был также музыкантом. Люк потерял его будучи ещё очень молодым. Вероятно, семейные знакомства с музыкальной тусовкой предопределили судьбу Люка. Его детство прошло в Клафане. Музыкальное образование получил в Brighton Institute of Modern Music. Здесь он встретился с остальными участниками группы The Kooks. Во время учебы он также встречался с певицей Кэти Мелуа. В первом альбоме The Kooks, Inside In/Inside Out, прослеживается намёк на историю любви молодого Люка. Он также известен его короткой связью с актрисой Мишой Бартон. В 2017 году познакомился с молодой певицей Элли Роуз, которой посвятил немало строк в альбоме Let's Go Sunshine. В 2019 году пара сыграла свадьбу.

Инструменты 
Чаще всего использует следующие инструменты:

Гитары:
 James Trussart Deluxe Steelcaster
 Fender Telecaster
 Danelectro 12SDC
 Domino Californian Rebel
 Gibson Les Paul Double Cutaway Goldtop
Усилители:
 Fender Hot Rod Deluxe
 Fender Blues Junior
 Vox AC30
Акустические гитары:
 Maton BG808L
 Maton EBG808TE
 Takamine EAN10C
 Gibson Southern Jumbo

Другие Сведения 
Он записал песню в дуэте с Марком Фостером (вокалист американской группы Foster the People) под название We Can Tell The Truth , которая была сыграна в H-Студио в Испании, в Барселоне.

Ссылки 
 www.albumrock.net
 www.lesinrocks.com
 

Рок-музыканты Великобритании